Juan Muñoz puede referirse a:

 Juan Muñoz, gobernador del Tucumán entre 1580 y 1582. 
 Juan Muñoz Peralta (1695-1746), médico español del siglo XVIII;
 Juan Muñoz Vargas (1835-1919), militar y político español;
 Juan Muñoz Martín (1929-2023), escritor español;
 Juan Muñoz (1953-2001), escultor madrileño;
 Juan Antonio Muñoz (1965-), actor y cómico español miembro del dúo Cruz y Raya;
 Juan Muñoz Casillas, diputado español por Izquierda Liberal electo por el  Distrito 236, Coria.
 Juan Muñoz Sánchez (1988-), futbolista chileno.
 Juan Muñoz Muñoz (1995-), futbolista español.
 Juan Muñoz Crego (1990-), jugador de hockey;

 Juan Muñoz López (1970-), Doctor en Ciencias de la Computación;